Kruszynnik – dawna leśniczówka na Białorusi w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Kruszynnik – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.